Velika nagrada Francije 2002 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 21. julija 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams - BMW
| 1:11,985
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:12,008
| +0,023
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:12,197
| +0,212
|-
! 4
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren - Mercedes
| 1:12,244
| +0,259
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams - BMW
| 1:12,424
| +0,439
|-
! 6
| 3
|  David Coulthard
| McLaren - Mercedes
| 1:12,498
| +0,513
|-
! 7
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:12,761
| +0,776
|-
! 8
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:13,030
| +1,045
|-
! 9
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar - Ford
| 1:13,188
| +1,203
|-
! 10
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber - Petronas
| 1:13,370
| +1,385
|-
! 11
| 12
|  Olivier Panis
| BAR - Honda
| 1:13,457
| +1,472
|-
! 12
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber - Petronas
| 1:13,501
| +1,516
|-
! 13
| 11
|  Jacques Villeneuve 
| BAR - Honda
| 1:13,506
| +1,521
|-
! 14
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan - Honda
| 1:13,542
| +1,557
|-
! 15
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar - Ford
| 1:13,656
| +1,680
|-
! 16
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:13,837
| +1,852
|-
! 17
| 25
|  Allan McNish 
| Toyota
| 1:13,949
| +1,964
|-
! 18
| 23
|  Mark Webber
| Minardi - Asiatech
| 1:14,800
| +2,815
|-
! 19
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi - Asiatech
| 1:16,798
| +4,813
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| 1:32:09,837
| 2
| 10
|-
! 2
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 1,104 
| 4
| 6
|-
! 3
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 31,975 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 72
| + 40,675 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 72
| + 41,772 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 71
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 71
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 70
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 10
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 68
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 11
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 65
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 52
| Zadnje krilce
| 9
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 49
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 48
| Okvara
| 12
|  
|-
! Ods
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 48
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 35
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 29
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 23
| Zavrten
| 14
|  
|-
! DNS
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
|  
| Vžig
| 3
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
|  
|
|
|  
|-
! WD
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 0
| Poškodovan
|  
|  
|}

Opombe 

Giancarlo Fisichella zaradi poškodbe ob sobotni nesreči ni mogel dirkati. Poskus, da bi ga v zadnjem trenutku nadomestil Heinz-Harald Frentzen tudi ni uspel.
Ta zmaga je Michaelu Schumacherju prinesla rekordni peti naslov prvaka, s čimer se je izenačil z Argentincem Juanom Manuelom Fangiem, ki mu je to uspelo pred 45 leti. To je tudi najzgodnejše zagotovljeni naslov prvaka v zgodovini po le enajstih dirkah in s še šestimi do konca sezone.

Formula 1 sezona 2002
2002